

Sigle 
 Month to date – espressione di lingua inglese per indicare informazioni che si riferiscono al periodo compreso tra l'inizio del mese in corso e la data attuale

Codici 
 MTD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Sandford (Australia)
 MTD – Memory Technology Device è un tipo di device file dei sistemi Linux usato per l'interazione con le memorie Flash.
MTD – uno standard di comunicazione mobile 0G